LDH se može odnositi na:

 Laktatna dehidrogenaza, enzim
 Slojeviti dvostruki hidroksidi, klasa jonskih čvrstih materija